Нойдорф (гміна) — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Польської республіки (1918—1939) рр.
 Нойдорф-Борнштайн (нім. Neudorf-Bornstein) — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.
 Нойдорф (Бургенланд), Нойдорф (нім. Neudorf, Neudorf bei Parndorf (до 1971 року)) — громада округу Нойзідль-ам-Зее у землі Бургенланд, Австрія.
 Креба-Нойдорф (нім. Kreba-Neudorf) — громада в Німеччині, розташована в землі Саксонія.
 Нойдорф, Но́йдорф (нім. Neudorf) — сучасне Нове Село (сільська рада Болехівці Дрогобицький район).
 Грабен-Нойдорф (нім. Graben-Neudorf) — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Нойдорф (Румунія) (рум. Neudorf) — село у повіті Арад в Румунії.